Сегунда 1959/1960 () — 29-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1959/60 на lafutbolteca.com  

1959/1960
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1959 году
Спорт в Испании в 1960 году